Фройденберг:

 Фройденберг — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Фройденберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Фройденберг — город в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Фройденберг — руины средневекового замка в немецком городе Фройденберг.

Персоналии 
  (1886—1983) — немецкий химик.
 Фройденберг, Рудольф фон (1851—1926) — генерал от инфантерии Германской имперской армии.